49-й Пісенний конкурс Євробачення 2004 відбувся в Стамбулі (Туреччина). Це вперше, коли конкурс проводився у Туреччині. Це право країна заслужила після перемоги турецької співачки Сертаб Еренер на конкурсі в попередньому 2003 році, який проводився в Ризі. 

Україну представляла співачка Руслана (Руслана Лижичко) із піснею Wild Dances («Дикі танці») і здобула перемогу з 280 балами. Найвищі оцінки — 12 максимальних балів — Руслані поставили Ізраїль, Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Росія і Туреччина. Слід зазначати, що це було всього лише друга участь України на конкурсі. Також Руслана стала третьою жінкою-переможцем поспіль, яка є одним з авторів своєї переможної пісні.  

Друге місце зайняв представник Сербії і Чорногорії Желько Йоксимович із піснею «Лане моje». Третє — грецький співак Сакіс Рувас із піснею «Shake It». 

Через те, що охочих взяти участь у конкурсі країн стало занадто багато, був введений півфінал. З цього моменту у фіналі виступають 10 країн, які в попередньому році зайняли перші десять місць, 10 країн, які пройдуть півфінал, а також країни «Великої Четвірки» — Велика Британія, Іспанія, Німеччина і Франція.Італія приєдналася до їхнього числа в 2011 році.

Учасники

Півфінал 
Учасники, що зайняли перші десять місць, пройшли до фіналу.

Фінал

Голосування

Півфінал

Фінал

Примітки

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 Євробачення 2004

Євробачення

Травень 2004
2004 у телебаченні
2004 у Європі
Культура Стамбула